Lipnik (auch: Lipník) ist ein in verschiedenen Ländern gebräuchlicher Orts- und ein slowakischer Gewässername:

Orte:
 Bulgarien:
 Lipnik (Bulgarien), Ort in der Oblast Rasgrad
 Polen:
 Lipnik (Ruciane-Nida), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Lipnik, 1938 bis 1945 Falkenhöhe, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Lipnik (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Lipnik, 1938 bis 1945 Jägerforst, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Lipnik (Powiat Opatowski), Woiwodschaft Heiligkreuz
 Lipnik (Powiat Myślenicki), Woiwodschaft Kleinpolen 
 Lipnik (Bielsko-Biała), Stadtteil von Bielsko-Biała,  Woiwodschaft Schlesien, bis 1945 Kunzendorf, Kreis/Stadt Bielitz, Schlesien
 Lipnik (Stargard), Woiwodschaft Westpommern, bis 1945 Lindenberg, Kreis Saatzig, Pommern

 Russland:
 Lipnik (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Lipnik (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Lipnik (Lipin Bor), Dorf im Rajon Lipin Bor, Oblast Wologda
 Lipnik (Tscherepowez), Dorf im Rajon Tscherepowez, Oblast Wologda

 Slowakei:
 Lipník (Slowakei), Gemeinde im Okres Prievidza
 Lipník (Tlmače), Ortsteil von Tlmače, Okres Levice
 Malý Lipník (Kleinlaupnik), Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa
 Veľký Lipník (Großlaupnik), Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa

 Tschechien:
 Lipník nad Bečvou (Leipnik), Stadt im Okres Přerov
 Lipník u Benátek nad Jizerou, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Lipník u Hrotovic, Gemeinde im Okres Třebíč

Gewässer:
 Lipník (Dunajec), Nebenfluss des Dunajec in der Slowakei